GD:

 Gd (Гадолиний) — химический элемент III группы периодической системы.
 GD — одно из воинских наименований БОВ Зоман
 GD 66 — белый карлик в созвездии Возничего.
 GD 66 b — экзопланета, обращающаяся вокруг белого карлика GD 66.
 GD Graphics Library — программная библиотека для динамической работы с изображениями.
 GD-ROM — формат оптических дисков, разработанный компанией Yamaha для Sega.